Friedhof Böckingen steht für:

 Friedhof (Böckingen)
 Alter Friedhof (Böckingen)